Termenul „Agenție” se poate referi la:

Reprezentanță, filială sau sucursală a unei întreprinderi sau instituții situate în alt punct decât acela în care se află sediul principal.
Agenție de presă
Agenție de voiaj
Agenție de publicitate
Agenția Națională a Medicamentului
Agențiile de presă din România
Deutsche Presse-Agentur
Agence France-Presse
Agenția rusă de presă TASS

Vezi și 
Agențiile de presă din România